Der Ausdruck Kantorat bezeichnet
das Amt des Kantors
das mit der Kantorenwohnung kombinierte Schulgebäude (historisch, ländlich)
 (regional) eine Kantorei, Musikgemeinschaft